Бур (Burrus) е име на:

 Секст Афраний Бур, префект на преторианската гвардия 51 г.
 Луций Антисций Бур, консул 181 г.; зет на император Марк Аврелий

Вижте също 
 Бури (племе), древно германско племе
 Бури, белите жители на Република Южна Африка.
 Буря, метеорологично явление
 Буря (пояснение)